Die Football League Second Division 1965/66 war die 63. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 21. August 1965 und endete am 18. Mai 1966.

Zweitligameister wurde Manchester City und daneben stieg auch der zweitplatzierte FC Southampton in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1966/67 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Northampton Town und Blackburn Rovers die Plätze ein. Aus der Second Division in die Football League Third Division absteigen mussten der FC Middlesbrough und Leyton Orient. Anstelle der beiden Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1966/67 der Third-Division-Gewinner Hull City und der Drittligavizemeister FC Millwall die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1965-66 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1965/66
1965